Lónyay Gábor (1636–1683)
 Lónyay Gábor (1778–1824) közélelmezési felügyelő, főispán
 Lónyay Gábor (1805–1885) országgyűlési képviselő, országgyűlési követ, mezőgazdasági író
 Lónyay Gábor (1861–1917) Nagyküküllő vármegye főispánja, főrendiház örökös tagja, császári és királyi kamarás